Иван Комаровский:
 Комаровский, Иван (в монашестве Ираклий; 1703—1765) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Новгород-Северский.
 Комаровский, Иван Петрович (?—1888) — генерал флота, смотритель Севастопольского и Кронштадтского морских госпиталей.